Valerie puede referirse a:

 Valerie (nombre)

Personas
Valerie Domínguez, actriz, modelo y diseñadora colombiana.
Valerie Adams, atleta neozelandesa.  
Valerie Harper, actriz estadounidense.
Valerie Solanas, escritora feminista radical estadounidense.
Valerie Perrine, actriz y modelo estadounidense.
Valerie Brisco-Hooks, atleta estadounidense. 
Valerie Bertinelli, actriz estadounidense.
Valerie Jarrett, demócrata estadounidense.
Valerie French, actriz británica.
Valérie Trierweiler, periodista francesa.
Valérie Tasso, escritora, sexóloga e investigadora francesa.
Valerie Eliot, secretaria, editora y filántropa británica.
Valerie Niehaus, actriz alemana.
Valerie Gotay, deportista estadounidense.
Valérie Maltais, patinadora canadiense. 
Valerie Hernández, modelo y reina de belleza puertorriqueña.   
Valerie Miles, escritora estadounidense.
Valerie Azlynn, actriz y estadounidense.
Valerie Amos, socióloga y política británica.   
Valerie Aurora, hacker estadounidense.
Valérie Lemercier, actriz, guionista, realizadora y cantante francesa. 
Valerie Tian, actriz canadiense de origen chino.
Valerie Mizrahi, bióloga molecular sudafricana.
Valerie Baber, modelo y actriz estadounidense.
Valérie Quennessen, actriz francesa.

Otros
Valerie (canción), canción de la banda británica The Zutons.
Valerie Cooper, personaje de ficción en el Universo de Marvel Comics.
Valerie (película), película alemana dirigida por Birgit Möller de 2006.
Valerie Lewton, personaje de las series de películas de Destino Final.